Natalja Żukowa – kazachska siatkarka
 Natalja Żukowa – rosyjska biegaczka narciarska

Zobacz też 
 Natalija Żukowa – ukraińska szachistka